Een spoorwegstation in Indonesië:
 Station Blimbing (Oost-Java) (Bmg)
 Station Blimbing (Zuid-Sumatera) (Bib)